Strada statale 2 – strada statale albanese
 Strada statale 2 – strada statale bosnìaca-erzegòvina
 Strada statale 2 – strada statale croata
 Strada statale 2 – strada statale polacca
 Strada statale 2 Via Cassia – strada statale italiana